Егоров или Егорова е руско фамилно име и може да се отнася до:
 Александър Егоров (1883-1939), съветски военачалник, маршал на СССР
 Алексей Егоров (1776-1851), руски художник
 Борис Егоров (1937-1994), съветски космонавт
 Дмитрий Егоров (1869-1931), руски математик, член-кореспондент на АН на СССР
 Игор Егоров, футболен съдия
 Любов Егорова (р.1966), руска скиорка, олимпийска шампионка, многократна световна шампионка, герой на Русия
 Михаил Егоров - съветски военен, който (заедно с Кантария) окачва Червеното знаме на Райхстага, 1945 г.
 Николай Егоров (1849-1919), руски политик
 Юри Егоров, пианист

Руски фамилни имена